Jívová může být:
 obec
 Jívová
 Římskokatolická farnost Jívová

 ulice
 Jívová (Bystřice nad Pernštejnem)
 Jívová (Jesenice)
 Jívová (Mělník)
 Jívová (Plzeň)
 Jívová (Praha)
 Jívová (Přezletice)
 Jívová (Říčany)
 Jívová (Trutnov)